JIPPO, een Finse voetbalclub
Jippo (Fins tijdschrift), een Fins tijdschrift
Jippo (Nederlands tijdschrift), een Nederlands tijdschrift